Fredrik Stillman, švedski hokejist, * 22. avgust 1966, Jönköping, Švedska.

Stillman je v švedski ligi igral vso kariero za klub HV 71, skupno sedemnajst sezon. S klubom je v sezoni 1994/95 osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka, po končani karieri pa je klub njegovo številko dresa 14 upokojil. Dve sezoni je igral tudi za klub Berlin Capitals v nemški ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno zlato medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnih ter ene bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| HV 71
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
| 27
| 5
| 6
| 11
|
| 16
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 22
| 8
| 12
| 20
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 85/86
|
| 32
| 5
| 8
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 0
| 7
| 7
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 87/88
|
| 35
| 6
| 5
| 11
|
| 26
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 88/89
|
| 39
| 5
| 8
| 13
|
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 6
| 9
| 15
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 7
| 17
| 24
|
| 34
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 8
| 11
| 19
|
| 38
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 6
| 22
| 28
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 8
| 12
| 20
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 3
| 2
| 5
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 9
| 16
| 25
|
| 47
|
| 13
| 2
| 5
| 7
|
| 22
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +9
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berlin Capitals
| Nemška liga
| 95/96
|
| 50
| 8
| 21
| 29
|
| 22
|
| 11
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 6
| 31
| 37
|
| 16
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 5
| 13
| 18
| +1
| 22
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -5
| 6
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 12
| 29
| 41
| +6
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berlin Capitals
| Nemška liga
| 99/00
|
| 56
| 4
| 16
| 20
| -4
| 22
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -5
| 6
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 00/01
|
| 42
| 7
| 9
| 16
| -6
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 793
| bgcolor="#7FFF00" | 124
| bgcolor="#7FFF00" | 265
| bgcolor="#7FFF00" | 389
| bgcolor="#7FFF00" | +23
| bgcolor="#7FFF00" | 459
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 54
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti HV 71
Hokejisti Berlin Capitals
Hokejisti z upokojenimi številkami